Canada
 Distretto regionale di Cowichan Valley – distretto regionale nella Columbia Britannica
 Cowichan Valley – valle nella Columbia Britannica
 Cowichan Bay – baia nella Columbia Britannica
 Cowichan River – fiume nella Columbia Britannica
 Cowichan Lake – lago nella Columbia Britannica
 Lake Cowichan – cittadina nella Columbia Britannica
 North Cowichan – municipalità distrettuale, parte del Distretto regionale di Cowichan Valley, nella Columbia Britannica
 Tribù Cowichan – banda indiana nella Cowichan Valley nella Columbia Britannica